Lac East (en ) est le nom de plusieurs lacs américains :
Le lac East, dans le comté de Lassen et le parc national volcanique de Lassen, en Californie.
Le lac East, dans le comté de Deschutes, en Oregon.